Груды — название населённых пунктов:
 
 Груды — деревня в Барановичском районе Брестской области, Белоруссия
 
 Груды — посёлок в Коропском районе Черниговской области, Украина